

Francja 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Knœringue

Niemcy 
 Knöringen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße

Osoby 
 Johann Eglof von Knöringen – niemiecki biskup

Inne 
 Knöringen – ród

Zobacz też 
 Oberknöringen
 Unterknöringen